Андре́й Гу́бин:
 '''Губин, Андрей Викторович''' (род. 1974) — российский поп-певец, автор-исполнитель и продюсер, телеведущий.
 Губин, Андрей Терентьевич (1927—1992) — советский писатель, поэт и журналист.